Марио Соуза има више значења:

 Марио Соуза (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марио Соуза (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марио Соуза (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику